Rätzlingen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rätzlingen, Oebisfelde-Weferlingen – ort, tidigare kommun, Oebisfelde-Weferlingen, Sachsen-Anhalt, 
 Rätzlingen, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,